Rousseau er et fransk efternavn, der henviser til blandt andre:

 Henri Rousseau – en fransk maler (1844-1910)
 Jean-Baptiste Rousseau – en fransk digter (1670-1741 )
 Jean-Jacques Rousseau – en schweizisk filosof, senere bosat i Frankrig (1712—1778)
 Philippe Rousseau – en fransk maler (1816—1888)
 Samuel Rousseau – en fransk komponist (1853—1904)
 Théodore Rousseau – en fransk maler (1812-1867)
 Victor Rousseau – en belgisk billedhugger (1865-1954)